Spalla ist der Familienname folgender Personen:
 Erminio Spalla (1897–1971), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Spalla (1896–1977), italienischer Boxer
 Ignazio Spalla, siehe Pedro Sanchez (Schauspieler) (1924–2005), italienischer Schauspieler
 Paolo Spalla (1935–2010), italienischer Bildhauer